La Congolaise () — державний гімн Республіки Конго. Офіційно затверджений у 1959 році після проголошення незалежності. У 1969 році був замінений на Les Trois Glorieuses (). Проте у 1991 році був затверджений знову. Слова гімну написали Жак Тондра та Жорж Кібангі. Музику склали Жан Ройє та Жозеф Спадільєр.

Текст гімну 
En ce jour le soleil se lève 
Et notre Congo resplendit. 
Une longue nuit s'achève, 
Un grand bonheur a surgi. 
Chantons tous avec ivresse 
le chant de la liberté.

ПРИСПІВ:
Congolais, debout fièrement partout,
Proclamons l'union de notre nation,
Oublions ce qui nous divise,
soyons plus unis que jamais,
Vivons pour notre devise:
Unité, travail, progrès!
Vivons pour notre devise:
Unité, travail, progrès!

Des forêts jusqu'à la savanne,
Des savannes jusqu'à la mer,
Un seul peuple, une seule âme,
Un seul coer, ardent et fier,
Luttons tous, tant que nous sommes,
Pour notre vieux pays noir.

ПРИСПІВ

Et s'il nous faut mourir, en somme
Qu'importe puisque nos enfants,
Partout, pourront dire comme
On triomphe en combattant,
Et dans le moindre village
Chantent sous nos trois couleurs.

Приспів

Див. також 
 Герб Республіки Конго
 Прапор Республіки Конго

Посилання 
 Файл з записом гімну у форматі MIDI
 Файл з записом гімну у форматі MP3

Національні символи Республіки Конго
Конго
Конго
Музика Республіки Конго